Boom Boom kan syfta på:

Boom Boom (Super Mario) – en karaktär i tv-spelsserien Super Mario.
Boom Boom (sång) – en blueskomposition från 1962 av John Lee Hooker. 

Boom Boom (låt av Mabel) – en låt av Mabel, Danmarks bidrag i Eurovision Song Contest 1978.